Oddo est un prénom italien devenu un patronyme et un nom d'entreprises.

Patronyme 

 Constantin Oddo (1860-1926), médecin français, membre correspondant de l'Académie nationale de médecine ;
 Enzo Oddo (né en 1995), grimpeur français ;
 Ismael Oddo et Guillermo "Willy" Oddo (son père), musiciens du groupe chilien les Quilapayún ;
 Jeanne Oddo-Deflou (1856-vers 1940), féministe française ;
Marie Oddo (1868-1955), créatrice et administratrice d’œuvres sociales ;
 Massimo Oddo (né en 1976), joueur de football italien ;
 Paul Oddo (1917-2000), général français ;
 Philippe Oddo (né en 1959), financier français.

Entreprises 
Oddo est un nom porté notamment par les entreprises suivantes :
 Oddo et , société financière.

Odonymes 
Voies à Marseille dans le  arrondissement, issues du lotissement de la Campagne Oddo :

 Le boulevard Oddo ;
La rue Villa Oddo, l’avenue Oddo et la place Oddo (place Edgar Tarquin après la Seconde Guerre mondiale).

Dans le  arrondissement de Marseille :

 Montée Général Paul Oddo.

Le camp Oddo, à l'extrémité du boulevard Oddo prolongé (boulevard du Capitaine Gèze après la Seconde Guerre mondiale), lieu d'hébergement des réfugiés arméniens de 1922 à 1927.